Juan Carlos Viale Rigo De Ossa (Aragua, Venezuela, 14 de agosto de 1999) más conocido como Juan Viale Rigo, es un escritor juvenil y columnista para diversos medios de comunicación venezolanos. Ha sido colaborador del medio internacional Panam Post. Actualmente es columnista para el medio de comunicación El Pitazo y lleva tres novelas escritas: «Último Año» (2018), «Laurent: el hombre de la suerte» (2022) e «Influencer» (2023).

Obras

Novelas 
 2018: Último Año.
 2022: Laurent: el hombre de la suerte.
 2023: Influencer.

Ensayos 

 2019: Las redes sociales y la extinción del pensamiento crítico.

Premios y reconocimientos

 2015 - Premio municipal 58 años de la conquista de la democracia otorgado por la alcaldía de Mario Briceño Iragorry.
 2018 - Bienal Arturo Uslar Pietri

Referencias

Enlaces externos 

 Juan Viale Rigo - Columnas en 

Hombres
Nacidos en 1999
Novelistas de Venezuela
Escritores de Venezuela
Escritores de Venezuela del siglo XXI